Преподобна Теодора Цариградска 
Преподобна Теодора Цезарејска